Fragmentering kan syfta på:
 Fragmentering (datateknik) – data som hör ihop finns inte samlat på disken
 Fragmentering (ekologi) – en beskrivning av landskapet när det upphör att vara ett sammanhängande område